Мольєр () — французький письменник, драматург і актор

Топоніми 

 Мольєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Мольєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Мольєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Мольєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот